

Persone
Adolfo Bartoli (1833-1894) – filologo e storico della letteratura
Adolfo Bartoli (1851-1896) – fisico e docente italiano
Adolfo Bartoli (1950) – direttore della fotografia italiano
Alfredo Bartoli, propr. Angelo Alfredo Bartoli (1872-1954) –  poeta italiano, autore di componimenti poetici in lingua latina
Alfonso Bartoli (1874-1957) – archeologo, docente e politico italiano 
Amerigo Bartoli Natinguerra (1890-1971) – pittore e scrittore italiano
Andrea Bartoli oppure Andrea da Bologna o anche Andrea de' Bartoli (...–...) – miniatore e pittore italiano, documentato dal 1355 al 1369
Andrea Bartoli (1940-2018) – allenatore di atletica leggera italiano
Arnaldo Bartoli (1900-1993) – pittore italiano
Carlo Bartoli (1931-2020) – architetto e designer italiano, Premio Compasso d'oro alla carriera
Cecilia Bartoli (1966) – mezzosoprano italiano naturalizzato svizzero
Cosimo Bartoli (1503-1572) – umanista, scrittore e filologo italiano
Daniello Bartoli (1608-1685) – gesuita, storico e scrittore italiano
Domenico Bartoli (1912-1989) – giornalista e saggista italiano 
Domenico Bartoli (1823-1897) – politico italiano
Elisa Bartoli (1991) – calciatrice italiana, di ruolo difensore
Enzo Bartoli (1916-2012) – cestista italiano
Erasmo Bartoli o di Bartolo  (1606-1656) – compositore e insegnante italiano, noto anche come Padre Raimo o Padre Erasmo
Eugenio Cannada Bartoli (1925-2000) – giurista e docente italiano 
Francesco Bartoli (1933-1997) – critico d'arte italiano 
Francesco Saverio Bartoli, solitamente citato come Francesco Bartoli (1745-1806) – scrittore, comico e letterato italiano
Giampiero Bartoli (1934) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
Gianni Bartoli (1900-1973) – politico italiano
Giovanni Paolo Bartoli (1936) – architetto italiano
Jenifer Yaël Dadouche-Bartoli, conosciuta come Jenifer (1982) – cantante francese
Lando Bartoli (1914-2002) – architetto italiano
Lorenzo Bartoli (1966) – fumettista, romanziere e sceneggiatore italiano
Luciano Bartoli (1946-2019) – attore italiano
Marion Bartoli (1984) – ex tennista francese
Marisa Bartoli (1942) – attrice italiana
Matteo Giulio Bartoli (1873-1946) – linguista e glottologo italiano
Michele Bartoli (1970) – ex ciclista su strada italiano
Ninetta Bartoli (1896-1978) – politica italiana
Pietro Santi Bartoli (1635-1700) – pittore, incisore al bulino e acquafortista italiano
Sandro Ivo Bartoli (1970) – pianista italiano
Taddeo Bartoli o di Bartolo (1362-1422) – pittore italiano
Vessillo Bartoli (1908-1981) – allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista

Altro
Reazione di Bartoli, o sintesi dell'indolo di Bartoli – reazione chimica